Liberalų Demokratų Partija  o Ordre i Justícia, partit polític de Lituània 
 Partit Democràtic de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvių Demokratų Partija), partit polític històric de Lituània
 Llista di Pietro  o Itàlia dels Valors, partit polític d'Itàlia 
 Liberal-Demokratische Partei  o Partit Liberal Democràtic d'Alemanya, partit polític històric de la República Democràtica Alemanya
 Partit Liberal Democràtic (Turquia) (del seu nom en turc Liberal Demokrat Parti), partit polític de Turquia 
 Liberalno-Demokratska Partija, del seu nom en macedònic, o Partit Liberal Democràtic (Macedònia del Nord), partit polític de Macedònia del Nord
 Liberal Democratic Party  o Partit Liberal Democràtic (Japó), partit polític del Japó 
 Partit Liberal Democràtic (Sèrbia) (del seu nom en serbi Liberalno-Demokratska Partija), partit polític de Sèrbia
 Le Livre de Poche, col·lecció literària de llibres de butxaca en francès publicada per Hachette
 Lingwa de Planeta, llengua auxiliar planificada iniciada a Sant Petersburg (Rússia)
 Llibertat de panorama, excepció sobre propietat intel·lectual de les imatges d'espais públics
 Linux Documentation Project, projecte que elabora documentació per a sistemes basats en Linux i GNU
 Laser Disc Player  o Laserdisc, aparell per a la reproducció de discs en format laserdisc